Sviny bezeichnet mehrere Ortschaften in Tschechien

 Sviny, Gemeinde im Okres Tábor
 Sviny u Křižanova, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
 Trhové Sviny, Stadt im Okres České Budějovice

Siehe auch: Swiny